Горжий — українське прізвище.

 

 Горжий Володимир Максимович (* 1937) — колишній головний тренер збірної України зі стрибків на батуті, Заслужений тренер України
 Горжий Людмила Михайлівна (* 1938) — український тренер зі стрибків на батуті, Заслужений тренер України

Українські прізвища